Никоновское — название населённых пунктов в России:

 Никоновское — село в Раменском районе Московской области.
 Никоновское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Никоновское сельское поселение